Francja:
 Burbach – miejscowość

Niemcy:
 Burbach – dzielnica Halver
 Burbach – dzielnica Saarbrücken
 Burbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Burbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Siegen-Wittgenstein
 Saarbrücken-Burbach – stacja kolejowa w Saarbrücken

Osoby:
 Frank Burbach – niemiecki dyplomata
 Yvonne Burbach – niemiecka piosenkarka